IUU est un sigle qui peut désigner :
 insémination intra utérine ;
 Illegal, unreported and unregulated fishing (en français, pêche illégale, non déclarée et non réglementée) ;
 , une université privée située à Dehradun, en Inde.